Infang ist der Ortsname von

 Infang (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Infang (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern